Bundgård kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Bundgård (Gørding Sogn) – en bebyggelse i Gørding Sogn
 Bundgård (Lemming Sogn) – en bebyggelse i Lemming Sogn
 Bundgård (Madum Sogn) – en bebyggelse i Madum Sogn
 Bundgård (Skæve Sogn) – en bebyggelse i Skæve Sogn
 Bundgård (Staby Sogn) – en bebyggelse i Staby Sogn
 Bundgård (Vemb Sogn) – en bebyggelse i Vemb Sogn